Limited liability company, een Amerikaanse bedrijfsvorm met gelijkenissen met een besloten vennootschap.
 Link Layer Control, een (sub)laag in het OSI-model.